En France, un Lycée international est un type de lycée particulier. Plusieurs établissements portent ce nom.

En France 
 Lycée international Honoré-de-Balzac de Paris.
 Lycée international Victor-Hugo de Colomiers.
 Lycée international Lucie Aubrac de Courbevoie.
 Lycée international de Ferney-Voltaire.
 Lycée international Europole de Grenoble.
 Lycée pilote innovant international du Futuroscope à Jaunay-Clan.
 Lycée international Georges-Duby de Luynes.
 Lycée international de Saint-Germain-en-Laye.
 Lycée international des Pontonniers de Strasbourg.
 Lycée Nelson-Mandela de Nantes.
 Lycée international de Valbonne.
 Lycée international de l'Est Parisien
 Lycée international Montebello de Lille
 Lycée international Charles-de-Gaulle de Dijon
 Lycée international de Lyon.

Établissements homologués par le ministère français de l'Éducation nationale en dehors de France 
 Lycée français international Marcel-Pagnol à Asuncion (Paraguay).
 Lycée international Alexandre-Dumas (LIAD), établissement scolaire français à Alger.
 Lycée international français Louis-Charles-Damais de Jakarta, établissement scolaire français en Indonésie.
 Lycée français international Victor-Segalen, établissement scolaire français de Hong Kong.
 Lycée international Xavier, établissement scolaire français de Séoul
 Lycée international Jean-Mermoz, établissement scolaire français d'Abidjan
 Lycée international Honoré-de-Balzac, Lycée international Nefertari, Lycée international français Concordia, établissements scolaires français situés au Caire
 Lycée international de Boston, établissement scolaire français aux États-Unis
 Lycée international de Los Angeles (LILA) établissement scolaire français situé à Los Angeles (Burbank)
  (LIFA), établissement scolaire français à San Francisco
 , établissement scolaire français de Lituanie
 Lycée international de Londres Winston-Churchill, établissement scolaire français de Londres